Долотин — русская фамилия. Некоторые из носителей:

 Долотин, Семён Филиппович (1784—1855) — генерал-майор Донского казачьего войска.
 Долотин, Фёдор Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; 15 октября 1916 (посмертно).
 Долотин, Филипп Семёнович (1812—1899) — генерал-майор, герой Крымской войны.